AIDC AT-3 — тайваньский реактивный учебно-тренировочный самолёт. Разработан компанией Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) и принят на вооружение ВВС Китайской Республики.

История создания 

Центр разработок авиационной промышленности Тайваня совместно с компанией ,,Нортроп,, разработал двухместный тренировочный самолёт, который использовали военно-воздушные силы китайских националистов. Проектировать самолёт начали в 1975 г., оставив традиционно низкое расположение крыла, трёхточечное шасси, последовательное расположение кресел пилотов и турбореактивные двигатели, установленные по обе стороны фюзеляжа. В 1978 г. проект был одобрен; в сентябре 1980 г. начались летные испытания опытных экземпляров. После этого был заключён контракт на изготовление 60 самолётов АТ-3A ,,Чжу Чунь,,. Самолёт использовался в качестве учебного и отличался высокой манёвренностью. Огневая подготовка лётчиков проводилась с использованием самых разных боеприпасов. Впоследствии 45 самолётов были усовершенствованы (в частности, были модернизированы радар и коллиматорный индикатор). Эта модель получила название АТ-3В.

Модификации 
XAT-3
 2 прототипа.
AT-3A
 Двухместный реактивный учебно-тренировочный самолет и лёгкий штурмовик для ВВС Тайваня, построено 60 экземпляров.
AT-3B
 AT-3A с новым радаром. Планировалось модернизировать 45 самолетов.
XA-3
 Одноместный штурмовик, 2 прототипа.

На вооружении 

 ВВС Китайской Республики — 55 AT-3, по состоянию на 2017 год

Тактико-технические характеристики 
Размах крыла, м 	  10.46
Длина самолета,м 	  12.90
Высота самолета,м 	  4.36
Площадь крыла,м2 	  21.93
Масса, кг 	 
  пустого самолета 	  3856
  нормальная взлетная 	  5216
  максимальная взлетная 	  7938
Топливо, кг 	 
  внутренние топливо 	  1270
  ПТБ 	  884 (2 х 567.8)
Тип двигателя 	  2 Garrett TFE731-2-2L
Тяга нефорсированная, кН 	  2 x 15.57
Максимальная скорость, км/ч 	 
  на высоте 11000 м 	  904
  у земли 	  898
Крейсерская скорость, км/ч 	  882
Практическая дальность, км 	  2279
Продолжительность полета, ч.мин 	  3.12
Максимальная скороподъемность, м/мин 	  3078
Практический потолок, м 	  14625
Экипаж, чел 	  2

См. также 

Аналогиː

Примечания

Ссылки 
 AT-3 Tzu-Chung на странице Уголок неба 

Двухдвигательные реактивные самолёты
Самолёты Тайваня
Самолёты AIDC
Учебные самолёты